Ausmaß steht für:
 Abmessungen (Dimensionen), eine Größenangabe
 Ekstase, das Außersichgeraten, ein geistiger Ausnahmezustand
 ein altes Volumenmaß, siehe Königsberger Scheffel

Siehe auch: